Naudé oder Naude ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Naudé (1858–1896), deutscher Historiker
 Andi Naude (* 1996), kanadische Freestyle-Skierin
 Annelize Naudé (* 1977), niederländische Squashspielerin
 Beyers Naudé (1915–2004), weißer südafrikanischer Theologe und Gegner der Apartheid
 David Naudé (1720–1794), astronomischer Rechner und Observator an der Berliner Akademie der Wissenschaften
 Elizna Naudé (* 1978), südafrikanische Leichtathletin
 Gabriel Naudé (1600–1653), französischer Gelehrter und Bibliothekar
 Helmuth Naudé (1904–1943), deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Horst Naudé (1895–1983), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Hugo Naude (1869–1941), südafrikanischer Maler
 Jean-Claude Naude (1933–2008), französischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Jozua François Naudé (1889–1969), südafrikanischer Präsident (1967 bis 1968)
 Philipp Naudé (1654–1729), französisch-deutscher Mathematiker und Theologe
 Rómulo O’Farrill Naude (1917–2006), mexikanischer Fernsehpionier
 Tiny Naude (1936–2006), südafrikanischer Rugbyspieler
 Willem Christiaan Naudé (* 1909; † im 20. Jahrhundert), südafrikanischer Botschafter

Siehe auch:
 Naud